Gautier II est le nom de plusieurs seigneurs francs, ou normands

Gautier II de Vexin; 
Gautier II Giffard;
Gautier II d'Avesnes; 
Gautier II Tirel;
Gautier II d'Enghien.
Gautier II d'Autun, évêque d'Autun (1189-1223)